Crenshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Ander Crenshaw (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Barclay Macbride Crenshaw alias Claude VonStroke (* 1971), US-amerikanischer Musiker und DJ
 Ben Crenshaw (* 1952), US-amerikanischer Profigolfer
 Chris Crenshaw (* 1982), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dan Crenshaw (* 1984), US-amerikanischer Politiker
 Kimberlé Crenshaw (* 1959), US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin
 Martha Crenshaw (* 1945), britische Politikwissenschaftlerin

Crenshaw ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crenshaw (Los Angeles), Stadtviertel von Los Angeles
 Crenshaw (Kentucky), im Spencer County
 Crenshaw (Mississippi)
 Crenshaw (Pennsylvania), im Jefferson County
 Crenshaw County, Verwaltungsbezirk in Alabama